

Березово — село, Вілейський район, Мінська область

Березово — селище міського типу, районний центр, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Березово — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Березово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Березово — присілок, Мікряковське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Березово — присілок, Пайгусовське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Березово — село, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Березово — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Березово — село, Нерчинський район, Забайкальський край
 Березово — присілок, Зеленцовське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Березово — присілок, Краснополянське сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Березово — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Березово — село, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Березово — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Березово — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Березово — село, Солтонський район, Алтайський край
 Березово — присілок, Теньгушевський район, Мордовія
 Березово — село, Шуміхинський округ, Курганська область
 Березово — село, Юр'янський район, Кіровська область

Березово — село, Хустський район, Закарпатська область

Див. також 
 Березове
 Березово-Шимбатрово